2 miejscowości w Polsce: 
 Rudziny – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Niegosławice 
 Rudziny – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy